Franciaország
Montroy, település Charente-Maritime megyében

 Spanyolország
Montroy, település Valencia tartományban